Awizus ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Awizus (* 1964), deutscher Eishockeyschiedsrichter
 Heiko Awizus (* 1966), deutscher Eishockeyspieler und -trainer